HDO peut désigner :
 , dans l'état du Texas, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.
 HDO, ou eau deutérée (HHO).

Code IATA des aéroports